Cudowny chłopak – powieść wydana w 2012 r., napisana przez R.J. Palacio
 Cudowny chłopak – amerykański film z 2017 r. wyreżyserowany przez Stephena Chbosky’ego